Чальчиуитан () — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Chalchihuitán с языка науатль можно перевести как — месторождение жада.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 0,3 % от площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Бахялемхо, находится на высоте 1770 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами Чьяпаса: на севере с Симоховелем, на северо-востоке с Пантело, на востоке и юге с Ченало, на юго-западе с Сантьяго-эль-Пинаром, и на западе с Эль-Боске.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 23 февраля 1944 года, по данным 2020 года в его состав входит 57 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и скотоводство — 93,6 % ;
 промышленность и строительство — 0,3 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 1,6 %;
 безработные — 4,5 %.

Сельское хозяйство 
Основные выращиваемые культуры: кукуруза и кофе.

Животноводство 
В муниципалитете разводится крупный рогатый скот, свиньи и домашняя птица.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 86,8 %;
 водоснабжение: 3,7 %;
 водоотведение: 27,2 %.

Туризм 
Места, привлекающие туристов:
 церковь Святого Пабло, построенная в XIX веке;
 три лагуны без названий;
 прекрасные виды гор.

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт
 Мексика в цифрах. Чальчиуитан
 Топографическая карта муниципалитета на сайте штата

См. также 
 Муниципалитеты Чьяпаса
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чьяпаса